Иван Севостьянов:
 Севостьянов, Иван Григорьевич (1915—1986) — военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Севостьянов, Иван Иванович (1913—1951) — полный кавалер ордена Славы.